Layh ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Layh (1944–2013), deutscher Fußballspieler
 Willi Layh (1903–1977), deutscher Schulleiter und Schriftsteller